ЭЛО, Эло:

Персоналии 
 Эло, Арпад (1903—1992) — американский физик венгерского происхождения, один из основателей шахматной федерации США.
 Эло, Йорма (род. 1961) — финский хореограф.
  (1879—1953) — финский журналист, политик, член революционного правительства «Красной Финляндии» (1918).
 Эло, Ээро (род. 1990) — финский хоккеист, крайний нападающий.

Другое 
 Рейтинг Эло — метод расчёта относительной силы игроков (например, в шахматах или го), разработанная Арпадом Эло.
 Футбольный рейтинг Эло — система ранжирования национальных мужских сборных по футболу, основанная на рейтинге Эло.
  — порода собак, выведенная в Германии в конце XX века.
 Электронно-лучевой осциллограф.

См. также 
 ELO